Bertram Patenaude (1909-1974) est un footballeur professionnel américain.
 Ésioff-Léon Patenaude (1875-1963) est un avocat, homme politique et homme d'affaires canadien.
 François Patenaude (1966-) est un chercheur en socioéconomie, journaliste et humoriste québécois.
 Gilbert Patenaude (1947-2022) est un chef d'orchestre et chef de chœur canadien.
 Charles Patenaude est un personnage dans la série et le film Dans une galaxie près de chez vous.